Purvis är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Alexandra Purvis, australiensk skådespelare
 Allan Purvis (1929–2009), kanadensisk ishockeyspelare
 Daniel Purvis (född 1990), brittisk gymnast
 Dawn Purvis, nordirländsk politiker, partiledare för Progressive Unionist Party
 Jack Purvis, jazzmusiker
 Jeff Purvis, raceförare
 Jeremy Purvis, skotsk parlamentariker
 John Purvis, skotsk parlamentariker
 Katharine Purvis skrev When the Saints Go Marching in
 Libby Purvis, australiensk skådespelare, författare
 Melvin Purvis, FBI-agent
 Neal Purvis, manusförfattare
 Robert Purvis, förkämpe för dödsstraffets avskaffande
 Tom Purvis, målare

Engelska efternamn